Jeep pode referir-se a:

 Jeep ou jipe - termo genérico que designa veículos utilitários, com tração nas quatro rodas para uso fora de estrada.
 Jeep Willys - uma versão, produzida no Brasil pela Willys e depois pela Ford, do modelo clássico do veículo utilitário americano.
 Jeep Chrysler - empresa americana, subsidiária do grupo Chrysler, detentora da marca Jeep.
 Jeep DKW-Vemag - versão do DKW Munga produzida no Brasil pela Vemag. Como a Willys detinha os direitos sobre a denominação Jeep, o veículo foi rebatizado como Candango.

Desambiguação